Григо́рий Серге́ев:
 Сергеев, Григорий Алексеевич (1774—1846) — генерал-майор Донского казачьего войска, герой штурма Парижа в 1814 году.
 Сергеев, Григорий Борисович (род. 1980) — российский общественный деятель, председатель ПСО «Лиза Алерт».
 Сергеев, Григорий Иванович (1922—2002) — советский слесарь, Герой Социалистического Труда (1971).